Kapfing ist der Ortsname von

 Kapfing (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kapfing (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Kapfing (Lalling), Ortsteil der Gemeinde Lalling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kapfing (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kapfing (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern
 Kapfing (Walpertskirchen), Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding, Bayern

 Kapfing (Gemeinde Fügen), Ortschaft von Fügen, Bezirk Schwaz, Tirol